Leontius van Antiochië, patriarch van Alexandrië (344-357)
 Leontios I (+488), tegenkeizer van Byzantium (484-488)
 Leontios II (+706), keizer van Byzantium (695-698)
 Leontius van Alexandrië, patriarch van Alexandrië (1052-1059)
 Leontius Theotokites, patriarch van Constantinopel (1189-1190)